Synagogenchor steht für:
 Leipziger Synagogalchor
 Synagogenchorverein Weinheim
 Synagogenchor Zürich